Fernand Rogister, Belgisch componist en kapelmeester
 Hubert Rogister, Belgisch syndicalist en politicus